Le nom dUSS Santee a été porté par trois navires de lUS Navy, d'après le fleuve du même nom en Caroline du Sud :

 l', une des dernières frégate à voiles de la marine américaine, dont la construction commence en 1820 pour se terminer en 1855 ;
 l', un cargo en service de 1905 à 1958 ;
 l', un pétrolier ravitailleur acquis en 1940. Il est alors converti en porte-avions d'escorte et entre en service en 1942.

Santee